Юмыш — топоним:

 Юмыш — деревня в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.
 Юмыш — река в Пермском крае, правый нижний приток реки Бабка.
 Юмыш — река в Пермском крае, правый верхний приток реки Бабка.

 Устаревшее название реки Чижовка (приток Вишеры).